В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Андреа Джегер (3-тє коло)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Енн Сміт (3-тє коло)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1981